Entwicklungsgeschichte steht für:

 Ontogenese, die Entwicklungsgeschichte eines individuellen Lebewesens
 Phylogenese (Stammesgeschichte), die Entwicklungsgeschichte von Lebewesen innerhalb der biologischen Systematik
 Evolutionsgeschichte, erstmaliges Auftreten und Aussterben von Lebewesen in der Erdgeschichte
 Kulturelle Entwicklung, die geschichtliche Entwicklung einer Kultur
 Geschichte der charakterlichen Entwicklung einer literarischen Figur, siehe Entwicklungsroman
 Technische Entwicklung einzelner Prototypen, siehe etwa Entwicklungsgeschichte des Segelschiffs

Siehe auch:

 Evolution (Begriffsklärung)
 Stammesgeschichte des Menschen
 Embryologie
 Embryogenese
 Entwicklungsbiologie